Tarnava, fiume della Romania formato dall'unione di altri due fiumi:
il Tarnava Grande
il Târnava Piccolo
Târnava, comune della Romania nel distretto di Sibiu